Моше (Михаил Яковлевич) Черня́к (; 3 февраля 1910, Варшава — 31 августа 1984, Тель-Авив) — международный мастер по шахматам, двукратный чемпион Палестины, четырёхкратный чемпион Израиля, 9 раз участвовал в шахматных Олимпиадах. Шахматный литератор, преподаватель.

Родители — Иехезкель Черняк и Анна Зайчик. Репатриировался в Палестину в 1934 году, где стал чемпионом страны в 1936 и 1938 годах. 
В 1952 году ФИДЕ присвоила ему звание международного мастера по шахматам.

С 1939 по 1950 жил в Аргентине.

Автор пяти книг на испанском, двух на английском и двух на иврите.

Он умер в 1984 году в Тель-Авиве.

Спортивные результаты

Книги 
 La defensa francesa, 1943;
 Partidas selectas de Botvinnik, 1946.

Литература

Ссылки 

Шахматисты подмандатной Палестины
Шахматисты Израиля
Шахматные журналисты
Чемпионы Израиля по шахматам